Джордж Герберт Хи́тчингс (; 18 апреля 1905, Хокиэм, Вашингтон — 27 февраля 1998, Чапел-Хилл, Северная Каролина) — американский биохимик, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине «за открытие важных принципов лекарственной терапии», которую он разделил вместе с Джеймсом Блэком и Гертрудой Элайон. В частности Хитчингс был известен своими работами по химиотерапии.

Член Национальной академии наук США (1977), иностранный член Лондонского королевского общества (1974).

Биография 
Джордж Хитчингс родился 18 апреля 1905 года в городке Хокиэм (штат Вашингтон). Окончил Вашингтонский университет (в Сиэтле) в 1927 году. Работал в Гарвардском университете, где получил степень доктора философии в 1933 году. В 1942 году перешёл в Исследовательские лаборатории Веллкам, где стал вице-президентом в 1967 году.

Общественная деятельность 
В 1992 году подписал «Предупреждение человечеству».

Примечания

Ссылки 
 Информация на Нобелевском сайте
 
 

Биохимики США
Биологи XX века
Выпускники Средней школы Франклина (Сиэтл)
Выпускники Гарвардской медицинской школы
Подписавшие Предупреждение учёных мира человечеству
Члены Национальной академии наук США
Иностранные члены Лондонского королевского общества
Лауреаты Нобелевской премии по медицине
Лауреаты Нобелевской премии из США